Стог — вершина в Мармарошском массиве (Восточные Карпаты), на стыке Черногоры, Гуцульских Альп и Чивчин. Расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, юго-восточнее села Луги (Раховский район) и юго-западнее села Зелёное (Верховинский район).
Южные склоны горы расположены в пределах Румынии.

Высота — 1653 м., привершинные склоны сглажены, покрытые травянистой и кустарниковой растительностью, местами имеются заросли криволесье и можжевельника сибирского. Некоторые виды (рододендрон восточнокарпатский, сон белый) занесены в Красную книгу Украины.

К северу от Стога тянется хребет с вершинами Щавник (1378 м) и Выход (1471 м), через которые можно выйти к горе Поп Иван Черногорский (2028 м). Юго-восточнее горы простираются Чивчинские горы, на запад — Гуцульские Альпы (Раховские горы).

До Второй мировой войны на горе Стог сходились границы трех государств, поэтому её южные склоны принадлежали Румынии, северо-западные — Чехословакии, а северо-восточные — Польши. Сейчас по горе проходит граница между Украиной и Румынией.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Восточные Карпаты
Горы Украины